"Verapaz" pode ser:
 Verapaz, cidade salvadorenha de San Vicente
 Alta Verapaz, departamento da Guatemala
 Baja Verapaz, departamento da Guatemala
 Santa Cruz Verapaz, cidade em Alta Verapaz
 San Cristóbal Verapaz, cidade em Alta Verapaz

Desambiguações de topônimos